Napa može značiti:
 Napa (Indijanci) - Američki Indijanci i zemljopisno područje u Kaliforniji
 Napa (indijansko selo)
 napa (koža) - postupak obrade kože
 napa (kućanski aparat)